Baiba Bendika (ur. 27 czerwca 1991 w Kiesiu) – łotewska biathlonistka.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Baiba Bendika pojawiła się 7 grudnia 2009 roku, podczas zawodów Mistrzostw Świata w biathlonie letnim w niemieckiej miejscowości Oberhof, gdzie uplasowała się na pozycji 28. w sprincie.

W Pucharze Świata zadebiutowała 3 grudnia 2011 roku w Östersund, gdzie uplasowała się na 93 pozycji w sprincie. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas PŚ w Canmore 5 lutego 2016, gdzie uplasowała się na 5 pozycji w sprincie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Osiągnięcia - biegi narciarskie

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Przypisy

Bibliografia 
 
 Profil na stronie FIS 

Ludzie urodzeni w Kiesiu
Łotewscy olimpijczycy
Łotewskie biathlonistki
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1991